Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2002 se uskutečnilo ve dnech 19. a 20. ledna 2002 v rychlobruslařské hale Vikingskipet v norském Hamaru. Celkově se jednalo o 33. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Kanaďan Mike Ireland a Němka Monique Garbrechtová-Enfeldtová. V Hamaru zvítězili Kanaďan Jeremy Wotherspoon a jeho krajanka Catriona LeMayová-Doanová.

Českou výpravu tvořil Erik Bouwman.

Muži 
* pád

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2002, speedskatingnews.info

2002
Rychlobruslení v roce 2002
Rychlobruslení v Norsku
Sport v Hamaru